Ранчо ел Чарко има више значења:

 Ранчо ел Чарко (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ел Чарко (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику